Финал Кубка Чехии по футболу 2009/2010 годов состоялся 18 мая 2010 года. Пльзеньская «Виктория» победила «Яблонец» со счётом 2:1 и стала обладателем Кубка Чехии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на sport.lidovky.cz

2010
Чехия
Матчи ФК «Яблонец»
Матчи ФК «Виктория» Пльзень
События 18 мая
Май 2010 года
Спорт в Чехии в 2010 году
Спортивные соревнования в Праге